Сент-Іа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 130 км на південний захід від Діжона, 65 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 511 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1186,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Іан на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Іан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Іан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Іан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Іан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара